Orto (Corsica), gemeente in Corsica
Orto (Italiaans: tuin), specifiek:
Orto botanico di Bologna
Orto botanico di Padova
Orto botanico di Pisa
Marbriano de Orto
Orto (Star Wars), een planeet uit het Star Wars-universum.